Miejscowości w USA:
 Sturbridge – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Sturbridge – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
Gminy w USA:
 Sturbridge (ang. Sturbridge Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester